Mechanicsburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mechanicsburg (Illinois)
Mechanicsburg (Ohio)
Mechanicsburg (Pennsylvania)